El término Ministerio de Agricultura puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (Alemania)
 Ministerio de Agricultura (Argentina)
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Argentina)
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil
 Ministerio de Desarrollo Agrario (Brasil)
 Ministerio de Agricultura de Chile
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.
 Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
 Ministerio de Agricultura de Cuba
 Ministerio de Agricultura de España
Ministerio de Agricultura (1977-1981) de España.
 Ministerio de Agricultura y Pesca (mayo-diciembre 1981) de España.
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1981-2008) de España.
 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (2008-2011) de España.
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2011-2016) de España.
 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016-2018) de España.
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
 Ministerio de Agricultura de Francia
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala.
 Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel
 Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (México)
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 Ministerio Noruego de Agricultura y Alimentos de Noruega.
 Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá
 Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay
 Ministerio de Agricultura y Riego del Perú
 Ministro de Agricultura y Riego del Perú
 Ministerio de Agricultura de la República Dominicana
 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador
 Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de Venezuela.
 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay

Política agrícola